Miejscowości w Polsce:
 Sulewo-Kownaty
 Sulewo-Prusy

Linki zewnętrzne